Carré magique en mathématiques. 
 Carré magique de Kaldor en économie.
 Carré magique, jeu utilisant des mots dans un carré magique, la somme des nombres est toujours la même sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale.
 Le Carré magique, un jeu radiophonique diffusé sur Europe 1.
 Le « Carré magique » en football, désigne le milieu de terrain à quatre techniciens, instauré par Michel Hidalgo. Composé de Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Bernard Genghini ou Luis Fernandez.

Sources